«История Некрономикона» () — короткое эссе Говарда Лавкрафта, написанное в 1927 году и опубликованное в 1938 году. В эссе приводится история вымышленной книги «Некрономикон» в виде псевдоисторической справки.

Содержание 
Книга была написана Абдулом Альхазредом около 730 года нашей эры под названием «Аль-Азиф». В 950 году Теодор Филетский подпольно выполнил перевод на греческий, дав ему название «Некрономикон». В 1050 году греческий текст книги был сожжен патриархом Михаилом.

В 1228 Олаусом Вормиусом был выполнен перевод с греческого на латынь и этот текст был напечатан дважды: первый раз в XV веке (очевидно, в Германии), тогда текст был набран старинным т. н. английским готическим шрифтом, и второй — в XVII (возможно, в Испании). Манускрипт, как латинская, так и греческая версия, был запрещен в 1232 году папой Григорием IX. Арабский же оригинал был утрачен еще раньше — даже раньше Вормиуса, на что указывается в написанном им введении к «Некрономикону». Перевод, сделанный доктором Ди, так никогда и не был напечатан и существует лишь в фрагментах, извлеченных из оригинального манускрипта.

Позднее все копии книги уничтожались во всех странах Европы. Последняя была сожжена в 1692 году в Салеме. До начала XX века дошли лишь единичные копии, которые как правило тщательно охранялись. Одна из таких копий содержится в Британском Музее, в Национальной Библиотеке в Париже, в Уайденеровской Библиотеке Гарвардского Университета и в библиотеке Мискатоникского Университета в Аркхэме, а также в библиотеке Университета Буэнос-Айреса. По слухам, греческий текст XVI века уцелел в семье Пикманов из Салема.

Упоминаемые личности 
 Абдул Альхазред — вымышленный безумный араб, написавший «Некрономикон». Он был безумным поэтом Саны, в Йемене, расцвет творчества которого пришелся на времена правления халифов Омейядов (VIII век н. э.). Он посетил развалины Вавилона и катакомбы Мемфиса, десять лет провел в одиночестве в Великой южной пустыне Аравии.
 Теодор Филетский — вымышленный философ из Константинополя, выполнивший перевод книги на греческий.
 Патриарх Михаил — патриарх Византийской церкви, приказавший сжечь все копии «Некрономикона». Судя по дате, указанной в эссе, имеется в виду Михаил Керуларий.
 Олаус Вормиус — вымышленный персонаж. Выполнил перевод книги на латынь.
 Григорий IX — папа Римский, запретивший «Некрономикон».
 Джон Ди — выполнил перевод книги на английский.
 Ричард Пикман — вымышленный художник, у которого, вероятно, хранилась последняя греческая копия книги.
 Роберт Уильям Чемберс — писатель, почерпнувший из «Некрономикона» идею для своего романа.

Вдохновение 
Кларк Эштон Смит упоминает «Некрономикон» в переводе Олауса Вормиуса в рассказе «Возвращение чародея» (1931).

Источники 
 Necronomicon: The Best Weird Tales of H.P. Lovecraft: Commemorative Edition (edited with an afterword by Stephen Jones) ISBN 978-0-575-08156-7.
 Lovecraft, H. P. (1980). A History of The Necronomicon. West Warwick, RI: Necronomicon Press. ISBN 0-318-04715-2. Archived from the original on 2008-06-03.
 Harms, Daniel and Gonce, John Wisdom III. Necronomicon Files: The Truth Behind Lovecraft’s Legend, Red Wheel/Weiser (July 1, 2003), pp. 64-65.
 «Wildside/Owlswick Necronomicon». 2006-12-19. Archived from the original on June 3, 2008. Retrieved March 3, 2007.
 Joshi, S. T.; David E. Schultz (2001). An H. P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-31578-7.
 Nielsen, Leon (2004). Arkham House Books: A Collector’s Guide. Jefferson, NC and London: McFarland & Company, Inc. p. 84. ISBN 0-7864-1785-4.
 Harms, Daniel (1998). The Encyclopedia Cthulhiana (2nd ed.). Oakland, CA: Chaosium. ISBN 978-1-56882-119-1.

Рассказы Говарда Лавкрафта
Рассказы 1927 года
Рассказы США
Эссе 1927 года
Эссе 1938 года
Эссе на английском языке